Klewienen ist der Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
 Klewienen, 1938 bis 1945 Tannenwinkel, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Klewiny, Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Polen)
 Klewienen, 1938 bis 1946 Seegershöfen, Kreis Labiau, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Russland)